Contea di Murray o Murray County è la denominazione delle seguenti contee:

Australia 
 Contea di Murray (Nuovo Galles del Sud)
 Contea di Murray (Australia Occidentale)

Stati Uniti 
 Contea di Murray (Georgia)
 Contea di Murray (Minnesota)
 Contea di Murray (Oklahoma)